Crnča (Bijelo Polje), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Bijelo Polje
 Crnča (Derventa), een plaats in de gemeente Derventa in Bosnië-Herzegovina
 Crnča (Ljubovija), een plaats in de Servische gemeente Ljubovija